

Cinema 
 Tempesta (Remorques) – film del 1941 diretto da Jean Grémillon
 La tempesta (Tempesta) – film del 2004 diretto da Tim Disney
 tempesta  – casa di produzione cinematografica italiana

Fumetto 
 Tempesta (Storm) – personaggio Marvel Comics
 Tempesta – personaggio Marvel Comics della serie Ultimate Marvel
 Tempesta (Garth) – personaggio DC Comics

Geografia 

 Tempesta – frazione di Nago-Torbole in provincia di Trento
 Punta Tempesta  – montagna italiana delle Alpi Cozie

 Rocca Gran Tempesta  – montagna francese delle Alpi Cozie

Letteratura 
 Tempesta (Whirlwind) – romanzo di James Clavell del 1986
 Tempesta (Storm) – romanzo di Boris Starling del 2000

Meteorologia 
 Tempesta  – fenomeno atmosferico
 Tempesta  – vento tra gli 88 e i 102 km/h, corrispondente al decimo grado della scala di Beaufort

Musica 
 Tempesta  – singolo di Simona Bencini del 2006
 Tempesta  – singolo di Malika Ayane del 2015

Persone 
 Tempesta  – famiglia veneta
 Antonio Tempesta  (1555-1630) – pittore e incisore italiano
 Biagio Tempesta (1942) – politico italiano
 Eugenia Tempesta (1982) – attrice, cantautrice e ingegnere italiana
 John Tempesta  (1964) – batterista statunitense
 Nicola Tempesta  (1935-2021) – judoka italiano
 Orani João Tempesta (1950) – cardinale e arcivescovo cattolico brasiliano
 Pietro Tempesta, propr. Pieter Mulier detto il Tempesta (1637-1701) – pittore olandese

Altro 
 Tempesta  – dipinto di Giorgione
 Tempesta (Tempest) – espansione di Magic: l'Adunanza

Pagine correlate 
 La tempesta (disambigua)